

Patronyme 

famille
 Frères Guérini, famille de gangsters originaire de Calenzana, en Corse ;

personnalités
 Antoine Guérini (1902-1967), gangster, personne clé du milieu marseillais ;
 Barthélemy Guérini (dit « Mémé ») (1908-1982), gangster, figure du milieu marseillais ;
 Giuseppe Guerini (1970-), coureur cycliste italien ;
 Jean-Noël Guérini (1951-), homme politique français (sans lien avec l'homme politique Stanislas Guerini) ;
 affaire Guérini, melant aussi son frère Alexandre Guérini ;
 Stanislas Guerini (1982-), homme politique français (sans lien avec l'homme politique Jean-Noël Guérini).

Pseudonyme 

 Camille Le Pape (1900-1963), acteur français.